Aldisa är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bergh 1878. Aldisa ingår i familjen Aldisidae.

Aldisa är enda släktet i familjen Aldisidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Aldisa